Чемпіонат Шотландії з футболу 1936—1937 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 8 серпня 1936 та фінішував 30 квітня 1937. Це 47-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцять третій титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1937
Шотландія
Шотландія